Игорь Писанко: Писанко, Игорь Владимирович (род. 1968) — советский и российский футболист.
 Писанко, Игорь Николаевич (1941—2010) — советский кинооператор документального кино.